Arete kan syfta på:
 Arete (retorik) – en talare skall visa goda moraliska egenskaper för att skapa ett trovärdigt ethos
 Arete (mytologi) – drottning över ett sjöfarande folk faiakerna
 197 Arete – en asteroid